Huruvalhi est un nom propre qui peut désigner :
 Huravalhi, parfois Huruvalhi, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
 Huruvalhi, une île de la subdivision de Raa aux Maldives.